Thost peut faire référence à :

 Hermann Arthur Thost, médecin allemand né en 1854 ;
 Nicola Thost, snowboardeuse allemande née en 1977.

Homonymie de patronyme